Тиа́гу Са́нтус (; 21 ноября 1986, Рио-де-Жанейро) — бразильский боец смешанного стиля, представитель тяжёлой весовой категории. Выступал на профессиональном уровне в период 2007—2014 годов, известен по участию в турнирах бойцовской организации Bellator MMA, финалист гран-при Bellator тяжёлого веса, участник бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter.

Биография 
Тиагу Сантус родился 21 ноября 1986 года в Рио-де-Жанейро. Увлекался единоборствами с юных лет, получил чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу.

Дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах в октябре 2007 года, на турнире Rio Heroes за один вечер провёл сразу три поединка и всех трёх соперников сумел победить досрочно в первых же раундах. В следующем году добавил в актив ещё две победы, одержанные на турнирах WOCS и Delfim Brazuka Nocaute. В 2009 году побывал в России и принял участие в проводившемся в Новосибирске Кубке мэра, где единогласным решением судей выиграл у Шамиля Абдурахимова, но затем сдался в бою с Алексеем Олейником, попавшись в удушающий приём сзади. Ещё через год выиграл два поединка на турнире Amazon Fight в Бразилии.

Имея в послужном списке восемь побед и только лишь одно поражение, в 2011 году Сантус привлёк к себе внимание крупной американской бойцовской организации Bellator. Должен был дебютировать здесь уже в мае в поединке Дерриком Льюисом, при этом победителю гарантировалось участие в пятом сезоне гран-при тяжеловесов, однако бразилец травмировался, и дебют пришлось отложить. Позже ему в соперники прочили болгарина Благого Иванова, но и этот бой был отменён, поскольку бразильский боец не смог прилететь в США. В итоге он всё же принял участие в пятом сезоне гран-при тяжеловесов, в октябре победил в резервном бою Джоша Бёрнса. Полуфиналист Майк Хейз выбыл из гран-при из-за травмы, и Сантуса поставили ему на замену — таким образом, уже через две недели он провёл ещё один бой в Bellator, за 38 секунд задушил англичанина Нила Гроува. В решающем финальном матче встретился в американцем Эриком Приндлом — уже в начале первого раунда Сантус ударил Приндла ногой в пах, тот не смог продолжить поединок, и бой был признан несостоявшимся. Планировалось повторить финал, но сначала его перенесли из-за болезни Приндла, а затем Сантус не смог уложиться в лимит весовой категории, в итоге победителем пятого сезона признали Приндла.

Сантус всё же встретился с Эриком Приндлом повторно в октябре 2012 года в рамках четвертьфинала гран-при 7 сезона Bellator. На сей раз бразилец получил удар ногой в пах от американца, он не смог продолжить поединок, и его признали победителем в связи с дисквалификацией Приндла. На стадии полуфиналов вышел в клетку против Рича Хейла и проиграл ему техническим нокаутом в первом раунде. Последний раз дрался в Bellator в октябре 2013 года, в рейтинговом поединке был нокаутирован Хави Айялой.

После ухода из Bellator в числе других 32 бойцов принял участие в третьем бразильском сезоне популярного бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter. На предварительном отборочном этапе его соперником стал Маркус Рожериу де Лима, несмотря на преимущество в габаритах, Сантус проиграл ему в первом раунде, попавшись в «гильотину». Также в 2014 году провёл два профессиональных боя на родине, в обоих потерпел поражение и вскоре принял решение завершить карьеру профессионального спортсмена.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Поражение
|align=center|11–5 (1)
|Винисиус Лима
|KO (удары руками)
|Face to Face 9
|
|align=center|2
|align=center|3:57
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center|11–4 (1)
|Жерониму дус Сантус
|TKO (удары руками)
|Roraima Show Fight 13
|
|align=center|1
|align=center|2:53
|Боа-Виста, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center|11–3 (1)
|Хави Айяла
|KO (удары руками)
|Bellator 102
|
|align=center|1
|align=center|5:00
|Висейлия, США
|
|-
|Поражение
|align=center|11–2 (1)
|Рич Хейл
|TKO (удары руками)
|Bellator 79
|
|align=center|1
|align=center|3:31
|Рама, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|11–1 (1)
|Эрик Приндл
|DQ (удар в пах)
|Bellator 75 
|
|align=center|1
|align=center|4:54
|Хаммонд, США
|
|-
|
|align=center|10–1 (1)
|Эрик Приндл
|NC (удар в пах)
|Bellator 59 
|
|align=center|1
|align=center|1:24
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center|10–1
|Нил Гроув
|Сдача (удушение сзади)
|Bellator 56 
|
|align=center|1
|align=center|0:38
|Канзас-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center|9–1
|Джош Бёрнс
|Сдача (удушение сзади)
|Bellator 53 
|
|align=center|1
|align=center|2:23
|Майами, США
|
|-
|Победа
|align=center|8–1
|Убиратан Маринью Лима
|DQ (запрещённый удар по спине)
|Amazon Fight 4 
|
|align=center|2
|align=center|3:49
|Белен, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|7–1
|Жерониму дус Сантус
|KO (удары руками)
|Amazon Fight 3  
|
|align=center|1
|align=center|3:35
|Белен, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center|6–1
|Алексей Олейник
|Сдача (удушение сзади)
|Союз ветеранов спорта: Кубок мэра 2009
|
|align=center|1
|align=center|4:22
|Новосибирск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6–0
|Шамиль Абдурахимов
|Единогласное решение
|Союз ветеранов спорта: Кубок мэра 2009
|
|align=center|3
|align=center|3:00
|Новосибирск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5–0
|Бруно Силва
|Сдача (удушение сзади)
|Delfim Brazuka Nocaute
|
|align=center|1
|align=center|2:49
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|4–0
|Антониу Консейсан
|Единогласное решение
|Watch Out Combat Show 1  
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|3–0
|Марселу Мендес
|Сдача (болевой на шею)
|Rio Heroes 10
|
|align=center|1
|align=center|4:40
|Озаску, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|2–0
|Леонарду Гуарабья
|KO (удары руками)
|Rio Heroes 10 
|
|align=center|1
|align=center|1:14
|Озаску, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|1–0
|Фабиу Сантус
|Сдача (удары руками) 
|Rio Heroes 10  
|
|align=center|1
|align=center|0:57
|Озаску, Бразилия
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Бразилии